Sega Sammy Holdings, Inc., также известна как Sega Sammy Group, Sega Sammy, SEGASammy (, Сэга Сами Хорудингусу: кабусики-гайся) — японская холдинговая компания, образованная в 2004 году в результате слияния Sega Enterprises и Sammy Corporation. Обе компании связаны с индустрией развлечений (Sega с аркадами и компьютерными играми, Sammy с машинами патинко).

История

Sega Enterprises 

Sega была основана в Японии в 1960 году под названием Service Games, когда Ричард Стюарт и Рэй Лемер отправились в Токио по просьбе Мартина Бромли, чтобы получить нового дистрибьютора для компании. Компания начала распространять игровые автоматы с монетоприемником на американские базы в Японии. В 1960-е годы Service Games была переименована в Sega Enterprises Ltd. Sega Enterprises продала свой первый продукт, электромеханическую игру под названием Periscope, которая стала мировым хитом. В 1969 году Sega Enterprises была приобретена американским конгломератом Gulf & Western Industries Inc. В 1983 году Sega запустила компьютерную видеоигру Sega SG-1000, первую 8-битную платформу для видеоигр. В 1986 году группа компаний CSK приобрела Sega Enterprises за счет участия в капитале. Sega Europe Ltd. была основана в Европе, а в 1985 году Sega Enterprises Inc. была основана в США. Эти региональные дочерние компании служили маркетинговой базой для игровых автоматов с аттракционами.

В 1985 году Sega выпустила Hang-On, первую в мире игру с обратной связью по силе. Предприятия Sega была зарегистрирована на акциях внебиржевом (OTC) рынке. В 1988 году Sega разместила акции на второй секции Токийской фондовой биржи. В течение этого года Sega выпустила Sega Mega Drive / Genesis, 16-битную платформу для домашних видеоигр, которая укрепила присутствие Sega на рынке консолей. В течение этого года Sega также запустила R-360, первый в мире развлекательный аркадный шкаф, который может вращаться на 360 градусов во всех направлениях. В 1991 году Sega выпустила Sonic the Hedgehog в качестве талисмана конкурента, чтобы представить Sega против Марио - символа Nintendo, и с 15 миллионами проданных копий Sonic the Hedgehog породил множество сиквелов на протяжении многих лет и стал флагманской франшизой Sega.

В 1992 году Sega выпустила Virtua Racing, чтобы использовать полигональные 3D-графические движки, а в 1993 году Sega выпустила Virtua Fighter, первый в мире полигональный 3D-файтинг. Серия Virtua Fighter привела к различным мировым рекордам, включая «первый полигональный файтинг», «первый 3D-файтинг» и «первый файтинг для 32-битной консоли». В 1994 году компания Sega запустила Sega Saturn, 32-битную платформу для домашних видеоигр. В 1995 году Sega запустила печатный клуб Arcades в партнёрстве с Atlus. В 1996 году Sega выпустила Sakura Wars, японскую эксклюзивную SIM-стратегию RPG, которая стала культурным феноменом в Японии, породив мультимедийную франшизу. В 1998 году компания Sega запустила Sega Dreamcast. В 2000 году Sega Enterprises сменила свое название на Sega Corporation. В течение этого года Sega выпустила Phantasy Star Online, первую сетевую ролевую игру (RPG) для домашних игровых платформ. В 2001 году Sega прекратила выпуск Dreamcast и вышла из индустрии консольного оборудования, чтобы стать сторонним разработчиком и издателем видеоигр.

Sammy Corporation 

Sammy Corporation была основана в 1975 году как Sammy Industry Co., Ltd. японским бизнес-магнатом Хадзимэ Сатоми. Он был сформирован из производственных и маркетинговых подразделений корпорации Сатоми для игровых автоматов развлечений. В 1980-х годах Сэмми продавал Патислоты, а в 1990-х годах Сэмми расширил свой портфель за счет маркетинга и продажи машин Патинко. Эти два бизнес-предприятия были основной опорой доходов корпорации Сэмми. В 1997 году, компания Sammy Industry Co., Ltd. сменила название на «Sammy Corporation». В 2000 году «Sammy Corporation» была зарегистрирована в 1-й секции Токийской фондовой биржи, как «крупная компания». Помимо индустрии патинко и патинслотов, Sammy Corporation также участвовала в индустрии видеоигр в качестве издателя файтингов, таких как серия Guilty Gear (разработана Arc System Works), серия Rumble Fish (разработана Dimps) и Survival Arts.

Слияние компаний 
Согласно первому годовому отчету Sega Sammy, слияние двух компаний произошло из-за того, что компании столкнулись с трудностями. По словам председателя Хадзиме Сатоми, Sega была в минусе почти 10 лет и не имела четкой финансовой базы. Сэмми, с другой стороны, опасался стагнации и чрезмерной зависимости своего высокорентабельного бизнеса машин pachislot и pachinko и хотел разделить свой бизнес на новые области, используя более широкий спектр участия Sega в различных областях развлечений.

Вместе, как Sega Sammy group, компания выросла, приобрела и основала несколько компаний. Прежний логотип Sega Sammy был разработан на основе буквы «S», начальной буквы названий обеих компаний. Синергия, порожденная интеграцией двух компаний, представлена сочетанием синего и зеленого цветов, которые являются корпоративными цветами компаний. Кроме того, в логотипе изогнутая линия, указывающая на горизонт, соединяющий слова Sega и Sammy, символизирует сотрудничество компаний и решимость группы Sega Sammy развиваться глобально.

До 2015 года группа была структурирована по четырем направлениям:

«Потребительский бизнес», который содержал видеоигры, игрушки и анимацию.

«Бизнес машин для развлечений», который содержал аркадный бизнес Sega.

«Бизнес-центр развлечений», который содержал развлекательные центры и тематические парки Sega.

«Pachislot and Pachinko Business» — это корпорация Sammy Corporation, которая является основным источником дохода группы.

В течение лучшей половины первого десятилетия существования холдинга он искал продажи игровых автоматов Sega и продажи pachinko Sammy в качестве своего самого большого финансового стимула. Сдвиг произошел в 2010-х годах, что привело к «реформе групповой структуры» в 2015 году. Казино, курорты и цифровые игры теперь являются самыми большими финансовыми стимулами. Продажи аркад и упакованных игр от Sega несколько смягчились, в то время как роста продаж pachinko не предвидится.

На сегодняшний день группа состоит из развлекательного, курортно-патинко/pachislot промышленности. За исключением бизнеса тематического парка Sega (Sega Live Creation), потребительские компании, машины для развлечений и центры развлечений находятся в развлекательном секторе группы, возглавляемой Sega.

22 декабря 2010 года Sega Sammy Holdings приобрела оставшиеся в обращении акции TMS Entertainment, сделав таким образом TMS Entertainment полностью принадлежащей дочерней компанией Sega Sammy Holdings. В апреле 2017 года Marza Animation Planet, CGI-анимационная студия Sega, была преобразована в TMS Entertainment.

Структура компании

Развлекательный бизнес 
Дочерние компании, связанные с бизнесом Sega Sammy Group по производству развлекательного контента.

 Sega Group Corporation
 Atlus
 Sega Corporation
 Play Heart, Inc.
 Sega Logistics Service Co., Ltd.
 Dartslive Co., Ltd.
 TMS Entertainment Co., Ltd.
 Sega Toys

Пачислоты и патинко 
Дочерние компании, связанные с бизнесом Sega Sammy Group по производству пачислотов и автоматов для игры в патинко.

 Sammy Corporation
 Sammy NetWorks Co., Ltd.
 Ginza Corporation
 RODEO Co., Ltd.
 Taiyo Elec Co., Ltd.

Курортный бизнес 

 PHOENIX RESORT CO., LTD.
 PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd.
 Sega Sammy Golf Entertainment Inc.

Фильмография

Фильмы

Сериалы

Короткометражные фильмы

Примечания